Pojem Gat může označovat:

sídla
 Gat (bible) – starověké město v nynějším jižním Izraeli
 Gat (kibuc) – vesnice v jižním Izraeli
 Kirjat Gat – město v jižním Izraeli
 Gat Rimon – vesnice v centrálním Izraeli
 Gat (Chorvatsko) – vesnice v Osijecko-baranjské župě v opčině města Belišće v Chorvatsku

další geografické pojmy
 Nachal Gat – vádí v jižním Izraeli
 Tel Gat Chefer – vrch v severním Izraeli s biblickým sídlem Gat Chefer
 Veerse Gat – průliv v provincii Zeeland v Nizozemsku

ostatní
 Kata jedlá (též nazývaná Gat) – rostlina afrického původu s omamnými účinky
 Gat (hudba) – součást kompozice hudby provozované na nástroj sitár